Кастельковати (, ) — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 5843 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 890 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 25030. Телефонный код — 030.

Покровителем коммуны почитается святой Антоний Великий, празднование 17 января.

Ссылки